Left Behind kan henvise til flere artikler:
 Left Behind – en roman af Tim LaHaye and Jerry B. Jenkins
 Left Behind (sang) – en sang af Nu Metal gruppen Slipknot
 Left Behind (Lost) – afsnit af tv-serien Lost
 Left Behind (film) - en film fra 2014 instrueret af Vic Armstrong med Nicolas Cage i hovedrollen.